Muntanya de Sant Pau (Castellet i la Gornal), serra entre els municipis de Castellet i la Gornal (Alt Penedès) i Cubelles (Garraf)
 Muntanya de Sant Pau (Vilafranca del Penedès), serra de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)